Оття́жка:
 Оттяжка (кулинария) — кулинарный приём для осветления жидкостей (соков, бульонов, ланспиков).
 Оттяжка (скалолазание) — петля из прочной капроновой ленты разной длины.
 Оттяжка (строительство) — трос, используемый для придания дополнительной устойчивости сооружению.